Nick Schultz ist der Name folgender Personen:

* Nick Schultz (Eishockeyspieler) (Nicholas Andrew Schultz; * 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Nick Schultz (Radsportler) (Nicholas Schultz; * 1994), australischer Radsportler